Движение первых — молодёжное движение в России, созданное 18 декабря 2022 года по инициативе руководства страны для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных целей». Отделения движения должны открыться в каждом муниципалитете России, а в каждой школе могут быть созданы первичные ячейки движения. Законопроект о создании движения был внесен в Госдуму в день 100-летия всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. Принимать в организацию будут с шести лет, а находиться в ней можно будет до окончания школы или колледжа.

История 
19 мая 2022 года, в день 100-летия всесоюзной пионерской организации, в Госдуму внесли проект о создании общероссийского движения «Российское движение детей и молодежи „Большая перемена“». 7 июня 2022 года Госдума его приняла. 14 июля Путиным был подписан Федеральный закон № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи». 20 декабря 2022 года на организационном собрании в СОШ ФГБОУ "МДЦ «Артек» появилась самая первая ячейка РДДМ «Движение первых». На открытии первичной ячейки к артековцам официальное обращение сделал Председатель Правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров.

Организация 
Организация находится под личным надзором Президента России, который напрямую контролирует все три постоянных руководящих органа: наблюдательный совет, координационный совет и правление. Он назначает председателя правления и заместителя наблюдательного совета, а также возглавляет наблюдательный совет. Наблюдательный совет возглавляет координационный совет и назначает председателей региональных правлений.

Наблюдательный совет движения возглавляет президент страны Владимир Путин, председателем движения — Григорий Гуров.
Организацией воспитанием членов организации не могут заниматься те, кто имеют статус иностранных агентов или не допущенные к педагогической деятельности лица.

См. также 
 Октябрята + Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина
 Скаутское движение в России
 Российское движение школьников
 Юнармия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт движения

Общественные организации России
Организации, основанные в 2022 году
Детские организации